Региональное название ряда лекарственных растений:
 Белокрыльник
 Ирис_(растение)